Ferenc Deák (nogometaš) (1922. – 1998.)
Ferenc Deák (nogometaš, trener) (1922.–?.)
Ferenc Deák (vojna osoba)
Ferenc Deák (književnik) (1938. – 2011.)
Ferenc Deák (državnik) (1803. – 1876.) 
Ferenc Deák (diplomat) (1899. – 1972.)
Ferenc Deák (grafičar) (1935.)
Ferenc Deák (mačevalac) (1942.)
Ferenc Deák (džudaš) (1966.)